Каменный — ручей в России, протекает по территории Юшкозерского сельского поселения Калевальского района Республики Карелии. Длина ручья — 13 км.

Каменный берёт начало из озера Кивиярви на высоте 158,2 м над уровнем моря.

Течёт преимущественно в юго-восточном направлении по заболоченной местности.

Ручей в общей сложности имеет два малых притока суммарной длиной 4,0 км.

Втекает левым берегом в реку Шомбу, впадающую в реку Кемь.

Населённые пункты на Каменном отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001012202000004624.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания 

Бассейн Шомбы
Реки Калевальского района